Alekseïev, Alexeïev ou Alexeïeff (masculin ; ) ou Alekseïeva, Alexeïeva (féminin ; ) est un patronyme russe dérivé du prénom Alexeï (Alexis en français) et porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Alexeïeff (1901-1982), graveur et cinéaste français ;
 Alexandre Alexeïev (1938-2020), chef d'orchestre russe ;
 Denis Alekseyev (1987-), athlète russe ;
 Dmitri Alexeev (1947-), pianiste russe ;
 Evgueni Alexeïev (1946-1987), botaniste russe (abréviation en botanique : E.B.Alexeev) ;
 Galina Alekseïeva (1946-), plongeuse soviétique ;
 Ievgueni Ivanovitch Alekseïev (1843-1917), homme politique russe ;
 Ilia Ivanovitch Alekseïev (1772-1830), commandant de l'Armée impériale de Russie ;
 Irina Alekseyeva (2002-), gymnaste artistique russe ;
 Lidia Alexeyeva (1924-2014), joueuse de basket-ball soviétique ;
 Lyudmila Alexeyeva (1927-2018), historienne russe et militante des droits de l'homme ;
 Mikhail Alekseïev (1857-1918), général russe ;
 Nikita Alekseïev (1981-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Nikita Alekseïev (1982-), joueur russe de volley-ball ;
 Nikolaï Alekseïev (1977-), militant LGBT russe ;
 Rotislav Alekseïev (1916-1980), ingénieur, navires à foils et avions à effet de sol ;
 Semion Alekseïev (1909-1993), ingénieur russe ;
 Tatyana Alekseyeva (1963-), athlète russe, spécialiste du 400 mètres ;
 Valeri Alekseïev (1929-1991), paléoanthropologue russe.

Patronyme russe